Ги Ляко́мб (; род. 12 июня 1955 года, Вильфранш-де-Руэрг) — французский футболист и футбольный тренер. В течение тренерской карьеры сменил множество клубов, среди которых ПСЖ и «Монако». Обладатель золотых медалей на Летних Олимпийских играх 1984 года в Лос-Анджелесе.

Игровая карьера 
Лякомб был в составе французской сборной, которая выиграла золотую медаль на летних Олимпийских играх 1984 в Лос-Анджелесе. Выступал за «Альби», «Нант», «Tур», «Тулузу», «Ренн», «Лилль» и «Канны».

Тренерская карьера 
Бывший тренер футбольного клуба «Пари Сен-Жермен», выступающего в Лиге 1, поскольку из-за неудовлетворительных результатов был заменён на Поля Ле Гуэна в январе 2007 года. Лякомб также был менеджером таких клубов, как «Ренн» и «Сошо». Он вырастил сразу нескольких талантливых футболистов, таких как Бенуа Педретти и Жереми Менез. 3 июня 2009 года Лякомб покинул «Ренн», и отправился в «Монако», с которым подписал контракт до июня 2011 года, сменив на посту главного тренера, бразильца, Рикардо Гомеса. 10 января 2011 года после поражения в матче на Кубок Франции от клуба 5-го дивизиона «Шамбери» Лякомб был отправлен в отставку.

Достижения

Игрок 
 1977: Чемпион Франции (Нант)
 1984: Олимпийский чемпион (Франция)

Тренер 
 Канн
 Победитель Кубка Гамбарделла (1): 1995
 Сошо
 Победитель Кубка французской лиги (1): 2004
 Финалист Кубка французской лиги (1): 2003
 Пари Сен-Жермен
 Победитель Кубка Франции (1): 2006
 Ренн
 Финалист Кубка Франции (1): 2009
 Монако
 Финалист Кубка Франции (1): 2010

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Монако»

Футболисты Франции
Футбольные тренеры Франции
Олимпийские чемпионы по футболу
Олимпийские чемпионы от Франции
Чемпионы летних Олимпийских игр 1984 года
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Альби»
Игроки ФК «Нант»
Игроки ФК «Ланс»
Игроки ФК «Тур»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Лилль»
Игроки ФК «Канн»
Тренеры ФК «Канн»
Тренеры ФК «Тулуза»
Тренеры ФК «Генгам»
Тренеры ФК «Сошо»
Тренеры ФК «Пари Сен-Жермен»
Тренеры ФК «Ренн»
Тренеры ФК «Монако»